Absperrgitter oder Sperrgitter steht für:
 Sicherheitsabsperrung, eine transportable Absperrung
 Polizeigitter, spezielle Sicherheitsabsperrungen für Einsätze der Exekutive
 Absperrgitter (Imkerei), ein Gerät zur Trennung von Brutraum und Honigraum

Siehe auch: